Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2016, JVM i ishockey 2016, var det 40:e juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen avgjordes i Helsingfors i Finland och spelades mellan den 26 december 2015 och 5 januari 2016. I finalen vann Finland över Ryssland med 4–3 i förlängning.

Toppdivisionen 
10 lag deltog i toppdivisionen; dels de nio främst placerade lagen i JVM 2015 och dels laget som vann division I A vid JVM 2015 och därmed blev uppflyttat till toppdivisionen. Följande lag deltog:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  – uppflyttat från division I A

 Grupp A 
 
 
 
 
 

 Grupp B

Arenor 
Mästerskapet spelades på två arenor i Helsingfors; Helsingfors ishall är HIFK Hockeys hemmaarena i FM-ligan och i Hartwall Arena spelar Jokerit, som sedan säsongen 2014/2015 spelar i Kontinental Hockey League.

Gruppspel 
De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna.

Grupp A

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Grupp B

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Nedflyttningsmatcher 
Nedflyttningsmatcherna spelades i bäst av tre mellan de två lag som placerade sig som lag fem i respektive grupp.
Alla tider är lokala (UTC+2).

Slutspel

Kvartsfinaler 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Semifinaler 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2016. Turneringen spelades från den 13 till den 19 december 2015 i Wien, Österrike.

Deltagande lag 
Totalt deltog sex lag i Division I A, varav fyra lag från föregående år, ett lag som flyttades ner från toppdivisionen och ett lag som flyttades upp från Division I B.

1.  – nedflyttat från toppdivisionen

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  – uppflyttat från Division I B

Slutställning

Division I B 
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2016. Turneringen spelades mellan den 12 och 18 december 2015 i Megève, Frankrike.

Deltagande lag 
Totalt deltog fem lag Division I B, varav tre lag från föregående år, ett lag som flyttades ner från Division I A och ett lag som flyttades upp från Division II A. Japan som kvalificerat sig för gruppen deltog ej och placerade sig automatiskt på sista plats. 

1.  – nedflyttat från Division I A

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  – uppflyttat från Division II A

Slutställning

Division II A 
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2016. Turneringen spelades den 13 till 19 december 2015 i Elektrėnai, Litauen.

Deltagande lag 
Totalt deltog sex lag i Division II A, varav fyra lag från föregående år, ett lag som flyttades ner från Division I B och ett lag som flyttades upp från Division II B:

1.  – nedflyttat från Division I B

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  – uppflyttat från Division II B

Slutställning

Division II B 
Division II B var den femte högsta divisionen i JVM 2016. Turneringen spelades den 17 till 23 januari 2016 i Novi Sad, Serbien.

Deltagande lag 
Totalt deltog sex lag i Division II B, varav fyra lag från föregående år, ett lag som flyttades ner från Division II A och ett lag som flyttades upp från Division III:

1.  – nedflyttat från Division II A

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  – uppflyttat från Division III

Slutställning

Division III 
Division III var den sjätte högsta (och samtidigt den lägsta) divisionen i JVM 2016. Turneringen spelades under perioden 15 till 24 januari 2016 i Mexico City, Mexiko.

Deltagande lag 
1.  – nedflyttat från Division II B

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  – deltog senast 1997

7.  – drog sig ur turneringen 2015

Slutställning

Källor

Externa länkar 

 Officiell hemsida

2015 i Finland
2016 i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Finland
2016
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Ishockeysäsongen 2015/2016
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Sportevenemang i Wien
2015 i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
2015 i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
2015 i Litauen
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
Sportevenemang i Novi Sad
2016 i Serbien
2016 i Mexiko
Internationella ishockeytävlingar i Mexiko
Sportevenemang i Mexico City
Wien under 2000-talet
Belgrad under 2000-talet
Mexico City under 2000-talet
Novi Sad under 2000-talet